Wran steht für:
 deutscher Name von Vrané nad Vltavou, Gemeinde in Tschechien

Wran ist der Familienname folgender Personen:
 Neville Wran (1926–2014), australischer Politiker

WRAN steht für:
 WRAN (Radiostation), US-amerikanische Radiostation
 Wireless Regional Area Network, Datenübertragungs-Netzwerk gemäß IEEE-802.22

Siehe auch:
 Vran